Хосе Алваро Осорио Балвин (), познатији као Џеј Балвин (; Медељин, 7. мај, 1985) колумбијски је регетон певач и композитор кога често називају принцем регетона (). Свој први албум La Familia снимио је 2013, са којим је постигао велики успех и стекао светску славу. Сингл 6. А. М.  који изводи са Фаруком био је недељама на врху бројних топ листа, а нумере Ay vamos, Tranquilla, Sola, La venganza и друге не заостају и данас су међу најслушанијим латино песмама.

Дискографија 
Студијски албуми
 La Familia (2013)
 Energía (2016)
 Vibras (2018)
 Colores (2020)
José (2021)

Видеографија 

Колаборативни албуми
 Oasis  (2019)

Турнеје

Као водећи извођач 
 La Familia Tour  (2015)
 Energía Tour (2016–2018)
 Vibras Tour (2018)
 Arcoiris Tour (2019)

Као гост 
 The Sun Comes Out World Tour (2011)
 Sex and Love Tour (2014)

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1985.
Колумбијски певачи
Регетон музичари
Људи под псеудонимом